Fläskgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fläskgrund, Nagu, Åboland, 
 Fläskgrund, Ingå, Raseborg,

Se även
Fläskgrundet
Fläckgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar